Miejscowości w Polsce:
 Leszczawa Dolna
 Leszczawa Górna